Die 16. Squash-Europameisterschaften im Einzel ( European Individual Closed Championships) fanden vom 7. bis 10. September 2016 im Hector Sports Centre in Prag statt. Ausrichter waren die Česká asociace squashe und die European Squash Federation.

Titelverteidiger waren Grégory Gaultier bei den Herren und Camille Serme bei den Damen. Während Serme mit einem Vier-Satz-Sieg über Nele Gilis erneut Europameisterin wurde, verlor Gaultier das Endspiel gegen Borja Golán in fünf Sätzen. Golán wurde erstmals Europameister.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 32, das der Damenkonkurrenz aus 26 Spielern. Eine Wildcard wurde nicht vergeben. Preisgelder und Weltranglistenpunkte gab es bei der Europameisterschaft nicht. In beiden Feldern wurde die Setzung bei den Positionen drei und vier, den Positionen fünf bis acht und – nur bei den Herren – den Positionen neun bis 16 in Form einer gruppierten Setzung vorgenommen.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Damen

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse
 Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)

2016
Squashturnier 2016
Squashturnier in Tschechien
Sportveranstaltung in Prag